Виталий Колесников:
 Колесников, Виталий Михайлович (1922—1964) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Виталий Трофимович (1929—2008) — советский и украинский спортсмен и тренер.